La liste des footballeurs internationaux tchèques comprend tous les joueurs de football en équipe de Tchéquie. Cette sélection a commencé à disputer des matchs en . Cette liste ne comprend pas les sélectionnés et sélections en Tchécoslovaquie, en Bohême et Moravie.

Liste 

Liste mise à jour après le match Monténégro-Tchéquie du .

Références

Lien externe 
  Czech Republic international caps | European football sur eu-football.info

Tchéquie
Équipe de Tchéquie de football